Douglas